

Patronyme 

 Dolly Vanden, actrice et chanteuse française. 
 Patrick Vanden-Bempde-Johnstone, 4 baron Derwent (1901-1986), homme politique et pair britannique.
 Roger Vandenberghe (1927-1952), surnommé Vanden, militaire français.

Musique 
 Vanden Plas, groupe de metal progressif.

Homonymie